

Famiglia dell'antica Roma 
 Scipioni – cognome di una importante famiglia patrizia dell'antica Roma appartenente alla gens Cornelia, a cui si riferiscono:
 Circolo degli Scipioni
 Parco degli Scipioni
 Processi degli Scipioni
 Sepolcro degli Scipioni

Persone 
 Bruno Scipioni – attore e doppiatore italiano.
 Carlo Scipioni  – doppiatore italiano
 Fabio Scipioni  – musicista e produttore discografico italiano
 Tommaso Scipioni  – giurista e accademico italiano
 Jacopino Scipioni  – pittore italiano
 Vinicio Scipioni - politico e sindacalista italiano